A Scandal in Bohemia peut désigner :
 Un scandale en Bohême, nouvelle d'Arthur Conan Doyle ;
 A Scandal in Bohemia (1921), court-métrage de la série Sherlock Holmes adapté de la nouvelle précédente ;
 A Scandal in Bohemia (1951), épisode de la série Sherlock Holmes (1951) adapté de la nouvelle précédente ;
 A Scandal in Bohemia (1984), épisode de la série Sherlock Holmes (1984) adapté de la nouvelle précédente ;
 Sherlock Holmes: A Scandal in Bohemia (2018), épisode d'une web-série de Tady Brothers Productions adapté de la nouvelle précédente.